Huis van Galilei (Florence)
 Huis van Galilei (Padua)